El nombre de Iglesia de San Pedro es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias en honor a algún santo llamado Pedro.

Santos

San Pedro Apóstol 

 El más común, por su importancia en la Iglesia católica, es San Pedro Apóstol, apóstol de Jesús, primer papa () 
 Festividad: "Cátedra de San Pedro Apóstol": 22 de febrero, 
 Festividad: "San Pedro y San Pablo, apóstoles": 29 de junio,
 Festividad: "San Pedro ad víncula" (encadenado): 1 de agosto,
 Festividad: "La Dedicación de las Basílicas de San Pedro y San Pablo": 18 de noviembre;
 Para ver las páginas de desambiguación de las iglesias consagradas a este santo:
 Iglesia de San Pedro Apóstol,
 Iglesia de San Pedro ad Víncula,
 Iglesia de San Pedro y San Pablo
 Variantes
 Iglesia de San Pedro el Viejo,

Otros santos 

 Pedro de Rates, primer obispo de Braga;
 Pedro de Canterbury, monje benedictino, m 607;
 Pedro Regalado, fraile franciscano, m 1456;
Para ver las páginas de desambiguación de las iglesias consagradas a estos santos:
 Iglesia de San Pedro de Canterbury
 Iglesia de San Pedro de Rates
 Iglesia de San Pedro Regalado
Para otros santos
 Véase San Pedro, desambiguación

Iglesias 

 Conjunto de las iglesias en advocación a estos y otros santos llamados Pedro 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

Alemania 

 Iglesia de San Pedro, en Fritzlar
 Iglesia de San Pedro, en Hamburgo
 Iglesia de San Pedro, en Leipzig

Bélgica  

 Iglesia de San Pedro, en Lovaina

Chile  

 Iglesia de San Pedro, en Coquimbo
 Iglesia de San Pedro, en Esquiña
 Iglesia de San Pedro, en Huasco
 Iglesia de San Pedro, en San Pedro de Atacama
 Iglesia de San Pedro, en Santiago de Chile
 Iglesia del Apóstol Pedro, en Talca
 Iglesia de San Pedro de Alcántara, en San Pedro de Alcántara

China  

 Iglesia de San Pedro, en Shanghái

Ciudad del Vaticano 

 Basílica o Iglesia de San Pedro, el más importante edificio religioso del catolicismo

Colombia 

 Catedral de San Pedro, en Cali

Dinamarca  

Sankt Petri Kirke
 Iglesia de San Pedro, iglesia de la "Iglesia del Pueblo Danés" en la ciudad de Copenhague

El Salvador 

 Iglesia de San Pedro Apóstol, iglesia católica en la ciudad de Metapán

España 

 Andalucía
 Iglesia de San Pedro, iglesia católica en la ciudad de Almería;
 Iglesia de San Pedro, iglesia católica, en la localidad de Arcos de la Frontera, Cádiz.
 Iglesia de San Pedro Apóstol, iglesia católica en la ciudad de Córdoba;
 Iglesia de San Pedro (BIC 22/04/1982), iglesia católica en la localidad de Huelva;
 Iglesia de San Pedro Mártir, iglesia católica, actualmente en reconstrucción, en Lucena, Córdoba;
 Iglesia de San Pedro, iglesia católica en el barrio del Perchel, Málaga;
 Iglesia de San Pedro, iglesia católica en la ciudad de Priego de Córdoba;
 Iglesia de San Pedro, iglesia católica en la ciudad de Sevilla, Sevilla;
 Iglesia de San Pedro Apóstol, iglesia católica en la localidad de Torredonjimeno, Jaén;
 Iglesia de San Pedro, iglesia católica en la localidad de Úbeda, Jaén;

 Aragón
 Iglesia de San Pedro Apóstol, iglesia católica en la localidad de Alagón, Zaragoza;
 Iglesia de San Pedro, iglesia católica en la localidad de Ayerbe, Huesca;
 Iglesia de San Pedro de la Sede Real de Bailo, iglesia católica en la localidad de Bailo, Huesca;
 Iglesia de San Pedro Apóstol, iglesia católica en la localidad de Blancas, Teruel;
 Iglesia de San Pedro, iglesia católica en la localidad de Fuentes Claras, Teruel;
 Iglesia de San Pedro Apóstol, iglesia católica en la localidad de Morrano, Huesca;
 Iglesia de San Pedro, iglesia católica en la localidad de Pastriz, Zaragoza;
 Iglesia de San Pedro (BIC 3 de junio de 1931), iglesia católica mudéjar en la ciudad de Teruel, Teruel;
 Iglesia de San Pedro, iglesia católica en la localidad de Torralba de Aragón, Huesca.

Asturias
 Iglesia de San Pedro, iglesia católica en la ciudad de Gijón;
 Iglesia de San Pedro, iglesia católica en la localidad de Cangas de Onís;
 Iglesia de San Pedro, iglesia católica de la localidad de La Felguera;
 Iglesia de San Pedro, iglesia católica en la localidad de Pola de Siero;
 Iglesia de San Pedro, iglesia católica en la localidad de Ese de Calleras (Tineo);
 Iglesia de San Pedro, iglesia católica en la localidad de La Plaza (Teverga).

Canarias 
 Iglesia de San Pedro Apóstol, iglesia católica en el pueblo de El Mocanal, El Hierro;
 Iglesia de San Pedro Apóstol, iglesia católica en la localidad de Vilaflor, Tenerife;
 Iglesia de San Pedro Apóstol, iglesia católica en la localidad de El Sauzal, Tenerife;
 Iglesia de San Pedro Apóstol, iglesia católica en el pueblo de Igueste de San Andrés, Tenerife;

Cantabria
 Iglesia de San Pedro ad Vincula, iglesia católica en la localidad de Liérganes, Cantabria;
 Iglesia de San Pedro, en Noja (Cantabria) ().

Castilla-La Mancha
 Iglesia de San Pedro, iglesia católica de la ciudad de Albacete;
 Parroquia de San Pedro Apóstol, San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca);
 Iglesia de San Pedro Apóstol, iglesia católica en la localidad de Villaescusa de Haro, Cuenca;
 Iglesia de San Pedro ad Vincula, iglesia católica en la localidad de Castillejo del Romeral, Cuenca;
 Iglesia de San Pedro Apóstol, iglesia católica en la localidad de Cervera del Llano, Cuenca;
 Iglesia de San Pedro, iglesia católica en la ciudad de Cuenca;
 Iglesia de San Pedro ad Vincula, iglesia católica en la localidad de San Pedro Palmiches, Cuenca;
 Iglesia de San Pedro ad Vincula, iglesia católica en la localidad de Villalpardo, Cuenca;
 Iglesia de San Pedro Apóstol, iglesia católica en la municipio de Buenache de Alarcón, Cuenca.

Castilla y León
 Iglesia de San Pedro (BIC 30/10/1997), iglesia católica en la localidad de Alaejos, Valladolid;
 Iglesia de San Pedro Apóstol, en Valladolid;
 Iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, iglesia católica en la localidad de San Pedro del Arroyo, Ávila;
 Iglesia de San Pedro, iglesia católica en la localidad de Astudillo, Palencia;
 Iglesia de San Pedro (BIC 30/05/1914), iglesia católica en la ciudad de Ávila, Ávila;
 Iglesia de San Pedro (BIC 03/06/1993), iglesia católica en la localidad de Becerril del Carpio (municipio de Alar del Rey), Palencia;
 Iglesia de San Pedro de la Nave (BIC 22/04/1912), iglesia católica en la localidad de Campillo (municipio San Pedro de la Nave-Almendra), Zamora;
 Iglesia de San Pedro (BIC 23/12/1935), iglesia católica en la localidad de Caracena, Soria;
 Iglesia de San Pedro (BIC (incoado) 04/01/1983), iglesia católica en la localidad de Cerbón, Soria;
 Iglesia de San Pedro de la Fuente, iglesia católica en la ciudad de Burgos;
 Iglesia de San Pedro Regalado, iglesia católica en la localidad de La Aguilera, Burgos;
 Iglesia de San Pedro Regalado, iglesia católica en la localidad de Laguna de Duero, Valladolid;
 Iglesia de San Pedro Regalado, iglesia católica en la localidad de Aranda de Duero, Burgos;
 Iglesia de San Pedro (BIC 11/05/1983), iglesia católica en la localidad de Miñón (municipio de Valle de Santibáñez), Burgos;
 Iglesia de San Pedro (BIC 03/06/1931), iglesia católica en la localidad de Moarves de Ojeda (municipio de Olmos de Ojeda), Palencia;
 Iglesia de San Pedro (BIC 08/06/1995), iglesia católica en la localidad de Perorrubio (municipio de Sepúlveda), Segovia;
 Iglesia de San Pedro ad Vincula, iglesia católica en la ciudad de Saelices de Mayorga, Valladolid;
 Iglesia de San Pedro (Claustro - BIC (incoado) 29/07/1929), iglesia católica en la ciudad de Soria;
 Iglesia de San Pedro (BIC 18/05/1929), iglesia católica en la localidad de Toro, Zamora;
 Iglesia de San Pedro Apóstol (BIC 28/10/1993), iglesia católica en la localidad de Valoria la Buena, Valladolid;
 Iglesia de San Pedro Apóstol  iglesia católica en la localidad de Dehesa de Cuéllar, Segovia;
 Iglesia de San Pedro Apóstol, iglesia católica en el municipio de Condado de Treviño, provincia de Burgos.

Cataluña
 Iglesia de San Pedro, iglesia católica en la localidad de Tarrasa, Barcelona.

Comunidad Valenciana
 Iglesia de San Pedro Apóstol, iglesia católica en la localidad de Agost, Alicante;
 Iglesia de San Pedro Apóstol, iglesia católica en la localidad de Buñol, Valencia;
 Iglesia de San Pedro Apóstol, iglesia católica en la localidad de Paterna, Valencia;
 Iglesia de San Pedro Apóstol, iglesia católica en la localidad de Pinoso, Alicante;
 Iglesia de San Pedro Apóstol, iglesia católica en la localidad de Barracas, Castellón.

Extremadura
 Iglesia de San Pedro, iglesia católica en la localidad de Plasencia, Cáceres;
 Iglesia de San Pedro, iglesia católica en la localidad de Gata, Cáceres.

Galicia
 Iglesia de San Pedro, iglesia católica en la localidad de Muros, La Coruña;
 Iglesia de San Pedro, iglesia católica en la ciudad de Lugo;
Capilla de San Pedro, capilla católica en Santa María de Beariz, Beariz;
 Iglesia de San Pedro, iglesia católica en la localidad de Vivero, Lugo.

Madrid
 Iglesia de San Pedro ad Víncula, iglesia católica en el barrio de Vallecas (Madrid), Madrid;
 Iglesia de San Pedro Apóstol, iglesia católica en la localidad de Ribatejada, Madrid;
 Iglesia de San Pedro Apóstol, iglesia católica en la localidad de Torremocha de Jarama, Madrid;
 iglesia de San Pedro Apóstol, iglesia católica de la localidad de Alcobendas, Madrid;
 Iglesia de San Pedro Regalado, en el barrio de Puente de Vallecas de la ciudad de Madrid.

Murcia
 Iglesia de San Pedro Apóstol, iglesia católica en la ciudad de Murcia;
 Iglesia de San Pedro Apóstol, iglesia católica en la localidad de San Pedro del Pinatar, Murcia.

Navarra
 Iglesia de San Pedro Apóstol, iglesia católica en la localidad de Artajona;
 Iglesia de San Pedro Apóstol, iglesia católica en la localidad de Echano (Olóriz), Navarra;
 Iglesia de San Pedro Apóstol, iglesia católica en la ciudad de Estella;
 Iglesia de San Pedro Apóstol, iglesia católica en la ciudad de Olite;
 Iglesia de San Pedro Apóstol, iglesia católica en la localidad de Puente la Reina;
 Iglesia de San Pedro Apóstol, iglesia católica en la localidad de Mañeru;
 Iglesia de San Pedro Apóstol, iglesia católica en la ciudad de Tudela;
 Iglesia de San Pedro Apóstol, iglesia católica en la ciudad de Viana.

País Vasco
 Iglesia de San Pedro Apóstol, iglesia católica en la ciudad de Vitoria.

Estados Unidos 

 Iglesia de San Pedro, iglesia católica en la localidad de Richmond

Filipinas 

 Iglesia de San Pedro Apóstol, iglesia católica en Camarines Norte

Inglaterra 

 Iglesia de San Pedro, en Cound, Shropshire
 Iglesia de San Pedro, en Stainforth, North Yorkshire

Islandia 

 Iglesia de San Pedro, iglesia católica en Akureyri

Israel 

 Iglesia de San Pedro, iglesia católica en Jaffa
 Iglesia de San Pedro, iglesia ortodoxa rusa en Jaffa
 Iglesia de San Pedro en Gallicantu iglesia católica en Jerusalén
 Iglesia de San Pedro, iglesia católica en Tiberíades

Italia 

 Iglesia de San Pedro (San Pietro in Gessate), iglesia católica en Milán
 Iglesia de San Pedro Somaldi (San Pietro Somaldi), iglesia católica en Lucca
 Iglesia de San Pedro, iglesia católica en Ortanella

Letonia 

 Iglesia de San Pedro Iglesia de San Pedro en Riga

México 

 Iglesia de San Pedro Apóstol en Tláhuac

Países Bajos 

 Iglesia de San Pedro (Pieterskerk), iglesia en la localidad de Leiden;

Perú 

 Basílica de San Pedro, iglesia católica en la ciudad de Lima;
 Iglesia de San Pedro, iglesia católica en la localidad de Andahuaylillas, provincia de Quispicanchi, departamento del Cusco;
Iglesia de San Pedro, iglesia católica en la ciudad de Cusco.

Portugal 

 Iglesia de San Pedro (Elvas), iglesia católica en la localidad de Elvas.
 Iglesia de San Pedro de Rates, iglesia católica en la localidad de São Pedro de Rates, Póvoa de Varzim;

Reino Unido 

 Iglesia colegiata de San Pedro, iglesia anglicana en la localidad de Westminster, Londres, y más bien conocida como la Abadía de Westminster;

San Marino 

Iglesia de San Pedro en San Marino

Suecia 

Iglesia de San Pedro en Malmö

Turquía 

Gruta de San Pedro, en las cercanías de Antioquía

Venezuela 

 Basílica San Pedro Apóstol, iglesia católica en la localidad de Caracas

Iglesia de San Pedro en otros idiomas 

 Peterskirche, en alemán;
 St Peter´s Church, en inglés;
 Pieterskerk, en neerlandés;
 Sankt Petri kirke, en danés y noruego;
 Sankt Petri kyrka, en sueco;
 Église Saint-Pierre, en francés;
 Chiesa di San Pietro, en italiano;
 Igreja de São Pedro, en portugués;
 Ναός του Αγίου Πέτρου, en griego;
 Kościół św Piotra, en polaco;
 Kostel sv Petra, en checo;
 Šv Petro bažnyčia, en ituano.

Iglesias con advocación conjunta 

 Iglesia de San Pedro y San Pablo, desambiguación;
 Iglesia de San Pedro y San Ildefonso, iglesia católica en la ciudad de Zamora;
 Iglesia de San Pedro y San Felices, iglesia católica en la ciudad de Burgos.

Otros edificios religiosos relevantes dedicados a San Pedro